IFSW steht für:
 Institut für Strahlwerkzeuge an der Universität Stuttgart
 International Film School Wales an der University of Wales, Newport, Großbritannien
 International Federation of Social Workers, internationale Vereinigung der Sozialarbeiter

Abkürzung